Villa Martini – edificio di Prato
 Villa Martini – dimora storica di Scandicci
 Villa Renatico Martini – villa di Monsummano Terme, provincia di Pistoia

Pagine correlate 
 Villa Martini Bernardi